Landkreis Mühldorf am Inn
 Mühldorf am Inn (stad)